2 miejscowości w Polsce: 
 Chomiąża – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce 
 Chomiąża – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce 

Inne: 
 Chomiąża Księża
 Chomiąża Księża (osada leśna)
 Chomiąża Szlachecka